Саратовка — село в Седельниковском районе Омской области. Административный центр Саратовского сельского поселения.

История 
Основано в 1898 г. В 1928 г. состояло из 61 хозяйства, основное население — белоруссы. Центр Саратовского сельсовета Седельниковского района Тарского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Седельниковского района